Cleburne é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Cleburne (Alabama)
 Condado de Cleburne (Arkansas)

Desambiguações de topônimos